Granon kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Grañón (kommunhuvudort), La Rioja, Provincia de La Rioja, 
 Grañón (kommun), La Rioja, Provincia de La Rioja,

Se även 
Granön

Robotskapade Spanienförgreningar